Detta är en lista över de 353 kommunerna i departementet Ille-et-Vilaine i Frankrike.

Ille-et-V
Kommuner Ille-et-V